Эльсниц (Рудные горы) — город в Германии, в земле Саксония.
 Эльсниц (Фогтланд) — город в Германии, районный центр, расположен в земле Саксония.